Jagatpur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Chitwan
 Jagatpur – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Saptari